HNY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Hengyang (Cina)